Charles James Napier (1782–1853) – brytyjski generał
 Charles John Napier (1786–1860) – brytyjski admirał
 Charles Napier (1936–2011) – aktor amerykański